Puchar Świata w kolarstwie torowym – cykl zawodów organizowany corocznie przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI). Pierwsza edycja miała miejsce w 1993 roku, inauguracyjne zawody odbyły się w maju tego roku w stolicy Danii – Kopenhadze. W klasyfikacji końcowej zwycięża kraj, którego zawodnicy uzyskają najwięcej punktów. Na tych samych zasadach prowadzone są od 1999 roku klasyfikacje indywidualne. 

Do 2004 roku zawody Pucharu Świata rozgrywano w systemie letnim, zazwyczaj między lutym a sierpniem. Jednak od 2004 roku stosowany jest system zimowy i zawody rozgrywane są od listopada do lutego. Sezon 1995 składał się z sześciu rund, jednak w sezonach 1998-2001 rozegrano tylko cztery rundy. Od 2008 roku program PŚ składa się z pięciu rund. W klasyfikacji narodów najczęściej wygrywała reprezentacja Niemiec, która odniosła w sumie jedenaście zwycięstw (1994, 1998, 2001, 2003, 2004, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 i 2017/2018).

Zdobywcy Pucharu Świata

Klasyfikacja państw

Mężczyźni

Keirin

1000 m

Sprint indywidualny

Sprint drużynowy

Wyścig indywidualny na dochodzenie

Wyścig drużynowy na dochodzenie

Wyścig punktowy

Scratch

Madison

Omnium

Kobiety

Keirin

500 m

Sprint indywidualny

Sprint drużynowy

Wyścig indywidualny na dochodzenie

Wyścig drużynowy na dochodzenie

Wyścig punktowy

Scratch

Madison

Omnium

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym
 Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym
 Kolarstwo na letnich igrzyskach olimpijskich

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Przypisy 

Puchar Świata w kolarstwie torowym